Lickskillet bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lickskillet (Georgia)
 Lickskillet (Kentucky)
 Lickskillet (North Carolina)
 Lickskillet (Ohio)
 Lickskillet (Tennessee)